James Kiplagat ist der Name folgender Personen:

* James Kiplagat Kosgei (* 1984), kenianischer Langstreckenläufer 
 James Kiplagat Magut (* 1990), kenianischer Mittelstreckenläufer